Az Eliteserien (korábban Tippeligaen) a norvég labdarúgás legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1937-ben alapították, jelenleg 16 csapat alkotja. Legsikeresebb klub a Rosenborg BK, amely eddig 26 bajnoki címet szerzett.

Története 

A bajnokságot 1937-ben alapították, akkor még csak 7 csapat alkotta. Az első bajnoki címet a Fredrikstad FK szerezte meg. A Fredikstad a következő években még nyolc bajnoki címet szerzett, legutóbb 1961-ben. 9 bajnoki címével mai napig a második helyen áll a Rosenborg BK mögött, amely eddig 20 győzelemnél tart, 1992 és 2004 között például megszakítás nélkül 13-szor végzett az első helyen.

Lebonyolítás 

Az Eliteserient jelenleg 16 csapat alkotja, akik oda-visszavágós rendszerben játszanak egymással. A 30 forduló alapján alakul ki a végeredmény. Az első helyezett a BL-be, a második és a harmadik pedig a Konferencia Ligába kvalifikálja magát. Az utolsó két helyezett egyenes ágon kiesik, míg az utolsó előtti osztályozót játszhat a másodosztály másodikjával.

UEFA-rangsor 

 20  (15)  Horvátország
 21  (22)  Svédország
 22  (23)  Norvégia
 23  (27)  Izrael
 24  (24)  Kazahsztán

Jelenlegi résztvevők

Az eddigi győztesek és érmesek

Átlagnézőszámok

Legtöbb mérkőzés 

Frissítve: 2020. december 22.

Legtöbb gól 

Frissítve: 2020. július 30.

Ismertebb külföldi játékosok 

  Jahmir Hyka
  Agon Mehmeti
  Migen Memelli
  Sebino Plaku
  Haib Bellaid
  Redouane Drici
  Marc Vales
  Matías Almeyda
  Lucas Pratto
  Levon Pachajyan
  Shane Stefanutto
  Kasey Wehrman
  Clayton Zane
  Roman Kienast
  Paul Scharner
  Alanzinho
  Thiago Martins
  José Mota
  Adriano Munoz
  Diego Silva
  Fernando Wallace
  Somen Tchoyi
  Patrice Bernier
  Rob Friend
  Olivier Occean
  Christian Bolaños
  Douglas Sequeira
  Alonso Solís
  Martin Fillo
  Allan Gaarde
  Allan Jepsen
  Christian Keller
  David Nielsen
  Nicolai Stokholm
  Lee Chapman
  Trevor Morley
  Enar Jääger
  Ragnar Klavan
  Joel Lindpere
  Raio Piiroja
  Todi Jónsson
  Miika Koppinen
  Peter Kopteff
  Aki Riihilahti
  Hannu Tihinen
  Tijan Jaiteh
  Saihou Sarr
  Heinz Müller
  Uwe Rösler

  Anthony Annan
  Razak Pimpong
  Kovács Péter
  Birkir Bjarnason
  Ólafur Örn Bjarnason
  Theódór Elmar Bjarnason
  Ríkharður Daðason
  Gylfi Einarsson
  Stefán Gíslason
  Brynjar Gunnarsson
  Veigar Páll Gunnarson
  Heiðar Helguson
  Garðar Jóhannsson
  Runar Kristinsson
  Pálmi Rafn Pálmason
  Helgi Sigurðsson
  Kristján Örn Sigurðsson
  Gunnar Heiðar Þorvaldsson
  Yssouf Koné
  Abdou Razack Traoré
  Didier Konan Ya
  Rodolph Austin
  Luton Shelton
  Kobajasi Dajgó
  Robert Mambo Mumba
  Andrius Velička
  Michael Mifsud
  Edwin van Ankeren
  Oluwasegun Abiodun
  Ezekiel Bala
  Bentley
  Bala Garba
  Odion Ighalo
  Peter Ijeh
  John Obi Mikel
  Chinedu Obasi Ogbuke
  Seyi Olofinjana
  Dumitru Moraru
  Ali Al Habsi
  Olivier Karekezi
  Arthur Albiston
  Charlie Miller
  Robbie Winters

  Mamadou Diallo
  Mame Biram Diouf
  Pape Patè Diouf
  Malick Mane
  Mame Niang
  Makhtar Thioune
  Bojan Zajić
  Alfred Sankoh
  Marek Sapara
  Robert Koren
  Emile Baron
  Mbulelo Mabizela
  Toni Nhleko
  Johan Andersson
  Abgar Barsom
  Joachim Björklund
  Njogu Demba-Nyrén
  Mikael Dorsin
  Pontus Farnerud
  Eddie Gustafsson
  Stefan Ishizaki
  Tobias Linderoth
  Mikael Lustig
  Daniel Nannskog
  Rade Prica
  Markus Ringberg
  Rami Shaaban
  Fredrik Stoor
  Andreas Tegström
  Christian Wilhelmsson
  Karim Essediri
  Khaled Mouelhi
  Sebastián Eguren
  Diego Guastavino
  Alejandro Lago
  Adin Brown
  Hunter Freeman
  Clarence Goodson
  Troy Perkins
  Brian Waltrip
  Brian West
  Fernando de Ornelas

Lásd még 

 Toppserien (női első osztály)

Külső hivatkozások 
 A szövetség honlapja
 Összesített táblázat (1963-2004)
 Statisztika, eredmények, mérkőzések, csapatok

 1